Chaiemipat ist der Name von:

 Chaiemipat (Künstler), altägyptischer Künstler des Neuen Reiches
 Chaiemipat (Juwelier), altägyptischer Juwelier der 19. Dynastie